Franklin Square Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Franklin Square Historic District (Maryland), ID-Nr. 82001585
 Franklin Square Historic District (Oswego County, New York), ID-Nr. 82003394
 Franklin Square Historic District (Saratoga County, New York), ID-Nr. 73001264